Robert „Bob” Clotworthy – amerykański skoczek do wody
 Robert Clotworthy – amerykański aktor głosowy.